A Associação Médico-Espírita da Área Metropolitana do Porto (AME Porto) é uma associação de caráter espírita localizada na cidade do Porto, Distrito do Porto, em Portugal.

História
A associação foi fundada por profissionais de saúde, em particular da área da Medicina e correlatas, a 18 de Abril de 2004, dia da publicação da primeira edição de "O Livro dos Espíritos" de Allan Kardec, bem como do bicentenário do seu nascimento.

Natureza e objetivos
É uma associação de carácter científico, filosófico, ético, moral e social, comprometida com a ciência oficial e com a cultura espírita, tendo em vista a sua relação com a espiritualidade, sendo constituída por homens e mulheres de ciência, que visa o encontro do Homem Integral numa abordagem biopsicossocioespiritual.

Procura incentivar a pesquisa proporcionadora do esclarecimento do Homem, enquanto ser físico e espiritual, sua relação, integração e aplicação nos campos da filosofia, da ética, da pedagogia e da ciência contemporânea, em particular da Medicina e das disciplinas que a ela lhe digam directamente respeito, procurando fundamentá-la através da criação e realização de estudos, experiências e investigações, contribuindo assim, para o desenvolvimento de paradigmas científicos, rumo à bioética do ser humano.

É sua função ainda difundir o movimento médico-espírita cooperando com instituições educacionais e de pesquisa (universidades, faculdades, hospitais, clínicas médicas e psicológicas), assistenciais e instituições em geral. Abarca ainda a realização e divulgação de eventos culturais e científicos que levem ao desenvolvimento do seu trabalho de pesquisa difundindo-os nos órgãos competentes e manter um intercâmbio com as associações congéneres e outras de reconhecido valor ético-científico.

A AME Porto possui ainda um Conselho Científico multidisciplinar constituído por profissionais de várias áreas da ciência tais como: medicina, psicologia, farmácia, engenharia, bioquímica, matemática e astrofísica, pertencendo a estas duas últimas áreas dois cientistas da NASA e da ESA.

Ligações externas
 AME Porto - Associação Médico-Espírita da Área Metropolitana do Porto

Medica
Espirita Porto
Espiritismo em Portugal